Soteska je lahko:
 soteska - ozka dolina s strmimi stenami
 Soteska - ime ulice v Ljubljani
 Dvorec Soteska
 Grad Stara Soteska

Soteska je tudi ime več naselij v Sloveniji:
 Soteska, občina Kamnik
 Soteska, občina Dolenjske Toplice 
 Soteska pri Moravčah, občina Moravče
 Soteska, zaselek v bližini Podgorice in Šentjakoba ob Savi pod Soteškim hribom, del Ljubljane
 Soteska, zaselek pri naselju Ljubija, kjer se Škubov potok izliva v Savinjo

Glej tudi 

 Soteska (fizičnogeografski pojem)